Horvátország
Ljubač falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Ljubač falu Knin községben Šibenik-Knin megyében
Ljubač falu Ražanac községben, Zára megyében